Зоран Амиџић може да се односи на:

 Зоран Амиџић (новинар); 1950—1991
 ;  1972.